Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A395 ou A-395 :
  Autoroute allemande A395 reliant Brunswick à Vienenburg ;
  Autoroute espagnole A-395, rocade sud de Grenade.